Dysart ist der Name mehrerer Orte:

 Dysart (Fife), Schottland
 Dysart (Iowa), im Tama County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Dysart (Irland), Irland
 Dysart (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Dysart (Queensland), Australien
 Dysart (Saskatchewan), Kanada

Dysart ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Dysart (1820–1893), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Dysart (* 1971), US-amerikanischer Comicautor
 Richard Dysart (1929–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 William Dysart (1929–2002), britischer Schauspieler